David Ralph Johnson (1921-2005) – cestista statunitense
Ralph Johnson (n. 1955) – informatico statunitense, membro della Gang of Four
Ralph Johnson – attore del cinema muto
Ralph Johnson – schermidore britannico
 Ralph Johnson – cantante, compositore, musicista e produttore discografico statunitense